Mikkel Andersson kan være flere personer:

 Mikkel Andersson (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller
 Mikkel Andersson (journalist) – dansk journalist

Se også
 Mikkel Andersen – dansk fodboldmålmand